Het Huis van het Gewest of het Bip (Brussel Info Plein) is de zetel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en tevens bezoekerscentrum en staat in de Belgische hoofdstad Brussel. Het gebouw (Hof van Grimbergen/Hôtel de Grimbergen) is gelegen op de Koudenberg aan de noordzijde van het Koningsplein en de Koningsstraat 2-4, vlak bij het Paleizenplein in de Koninklijke Wijk.

Ten westen van het gebouw staat Old England met het Muziekinstrumentenmuseum, ten noorden staan BOZAR en het Errerahuis en aan de overzijde van de straat staat het BELvue Museum. Aan het Koningsplein staan verder het Grondwettelijk Hof, de kerk Sint-Jacob-op-Koudenberg, ING Art Center, het Rekenhof, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Musée Magritte Museum.

Geschiedenis 
Sinds de 11e eeuw stond hier een burcht en in de 15e eeuw werd hier het Paleis op de Koudenberg gebouwd.

In 1731 verwoestte een grote brand het paleis.

In 1776 werd de omgeving van het paleis opnieuw ontworpen en ingericht, waaronder het Koningsplein met al haar aanliggende gebouwen. Daarbij werd ook het Hotel van Grimbergen gebouwd, het latere Huis van het Gewest.

Na verschillende bestemmingen te hebben gehad kwam het pand in 1984 in handen van de Ministerie van het Brussels Gewest.

In 2008 werd het gebouw na een verbouwing geopend voor het publiek als Bip. Sinds 2008 zetelt in het gebouw ook de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bouwwerk in Brussel (stad)